ЦЛ — аббревиатура.

 ЦЛ — церковная летопись;
 ЦЛ — корабль-цель (или судно-цель).